Aysha Hauer (1966) – attrice statunitense
 Erwin Hauer (1926-2017) – scultore austriaco naturalizzato statunitense
 Georg Franz von Hauer (1780-1844) – politico statunitense
 Joachim Hauer (1991) – saltatore con gli sci norvegese
 Johannes Hauer (1984) – attore tedesco di teatro, cinema e televisione
 Josef Matthias Hauer (1883-1959) – compositore e musicologo austriaco
 Rutger Hauer (1944-2019) – attore e attivista olandese
 Torodd Hauer (1922-2010) – pattinatore di velocità su ghiaccio